E53 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E53, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres avitaminoses du groupe B, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 BMW X5 (type E53), première génération de la BMW X5.

Route
  Route européenne 53, une route traversant la République Tchèque et l'Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres